Steno steht für:

 der Gattungsname des Rauzahndelfins
 eine Kurzbezeichnung für Stenografie
 Steno (Marskrater), benannt nach Nicolaus Steno
 Steno (Mondkrater), benannt nach Nicolaus Steno

Steno ist der Familienname folgender Personen:

 Michele Steno (~1331–1413), Doge von Venedig (1400–1413)
 Nicolaus Steno (1638–1686), dänischer Arzt, Anatom und „Vater der Geologie“, später katholischer Priester und Bischof
 vereinzelt auch Vorname, siehe Sten

Steno ist das Pseudonym von:

 Stefano Vanzina (1915–1988), italienischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch
 Steno-Cassette 30